Zeit zu sterben steht für:
 Zeit zu sterben (1982), US-amerikanischer Film von Matt Cimber und Joe Tornatore
 Zeit zu sterben (1985), kolumbianisch-kubanischer Film von Jorge Alí Triana
 Killing Time – Zeit zu sterben, rumänischer Krimi (2012)
 Zeit zu leben, Zeit zu sterben, italienischer Spielfilm (1989)

Siehe auch:
 Keine Zeit zu sterben
 Zeit zu leben und Zeit zu sterben